

Egypte
 Luxor, stad in Egypte
 Luxor (gouvernement), gouvernement in Egypte
 Luxor Museum, museum in de stad Luxor in Egypte
 Luxortempel, tempel in de stad Luxor in Egypte
 Luchthaven Luxor, luchthaven van de stad Luxor in Egypte

Nederland
 Luxor (Haarlem), voormalige bioscoop in Haarlem
 Luxor (Reuver), servicebioscoop in Reuver
 Luxor (Venray), bioscoop in Venray
 Luxor Bioscoop (Zaltbommel), voormalige bioscoop in Zaltbommel
 Luxor Live, voormalige bioscoop, tegenwoordig in gebruik als poppodium in Arnhem
 Luxor Theater (Deventer), bioscoop van JT Bioscopen in Deventer
 Luxor Theater (Hoogeveen), bioscoop van JT Bioscopen in Hoogeveen
 Luxor Theater (Meppel), bioscoop van JT Bioscopen in Meppel
 Luxor Theater (Rotterdam), theater in Rotterdam
 Oude Luxor Theater (Rotterdam), theater aan de Kruiskade in Rotterdam
 Nieuwe Luxor Theater (Rotterdam), theater op de Wilhelminapier in Rotterdam
 Luxor Theater (Zutphen), filmtheater in Zutphen

Suriname
 Luxor (Paramaribo), voormalige bioscoop

Verenigde Staten
 Luxor Hotel, hotel en casino in Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten

Zweden
 Luxor (elektronicafabrikant), voormalige Zweedse elektronicafabrikant

Personen
 Luxor de Haan, personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS

Computerspellen
 Luxor (computerspel), eerste uit de gelijknamige reeks computerspelen
 Luxor 2
 Luxor 3
 Luxor Amun Rising
 Luxor The Wrath of Set
 Luxor Pharaoh's Challenge
 Luxor Quest for the Afterlife
 Luxor 5th Passage
 Luxor Mahjong
 Luxor Adventures
 Luxor Evolved
 Luxor HD